David Bradley (1920–1997) – amerykański reżyser
 David Bradley (ur. 1942) – brytyjski aktor
 David Bradley (1950–2008) – amerykański pisarz, syn Marion Zimmer Bradley
 David Bradley (ur. 1950) – amerykański pisarz
 David Bradley, Dai Bradley (ur. 1953) – brytyjski aktor
 David Bradley (ur. 1953) – amerykański aktor